es una modelo y actriz japonesa, afiliada a Horipro.

Filmografía

Televisión

Drama por internet

Películas

Teatro

Comerciales

Publicidades

Periódicos

Videografía

Videos

Bibliografía

Álbumes de fotos

Revistas

Referencias

Enlaces externos 
 Instagram oficial  
 Blog oficial  

Actrices de cine de Japón
Actrices de televisión de Japón
Actores de la prefectura de Fukuoka
Modelos de la prefectura de Fukuoka
Modelos femeninas de Japón
Modelos femeninas de gravure de Japón
Artistas de Horipro